Bella, női név
Földrajz
 Bella, település Szlovákiában
 Bella, település Olaszországban
egyéb
 695 Bella (ideiglenes jelöléssel 1909 JB) a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida.